

Antartide 
 Ghiacciaio Reid – ghiacciaio antartico nella Terra di Graham.
 Ghiacciaio Reid – ghiacciaio antartico nella Terra della Regina Maria.

Stati Uniti d'America 
 Ghiacciaio Reid – ghiacciaio situato in Alaska.
 Ghiacciaio Reid – ghiacciaio situato in Oregon.